Calabro ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Calabro (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler
 Raffaele Calabro (1940–2017), italienischer Bischof
 Sandro Calabro (* 1983), niederländischer Fußballspieler